Gertenbach kann stehen für:

 Gertenbach, Ortsteil der Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 
 Volker Schmidt-Gertenbach (* 1941), deutscher Musiker und Dirigent

Siehe auch:

 Gerstenbach